Nom de dos tribuns de la plebs romans:
 Gai Canuleu I, tribú de la plebs el 445 aC.
 Gai Canuleu II, tribú de la plebs el 100 aC.